Het Australian Open tennistoernooi van 2006 werd bij de vrouwen voor de 80e keer gehouden, en vond plaats van 16 tot en met 28 januari op het Melbourne Park in Melbourne (Australië). Het is sinds 1987 ieder jaar het eerste grandslamtoernooi en er wordt gespeeld op hardcourtbanen.

De als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als achtste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne met 6-1, 2-0 (opgave) te verslaan. Opvallend was dat zij drie van de zeven wedstrijden won na opgave van haar tegenstandster.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2006